Social Impact steht für:
 Social Impact (Band), deutsche Hard-Rock-Band, ehemals „Holy Joe“
 Social Impact Bond, englische Bezeichnung für Sozialer Wirkungskredit
 Social Impact (Sozialunternehmen), deutsches Sozialunternehmen zur Gründungsförderung
 Social-Impact-Theorie, Theorie über Bedingungen, unter denen Menschen dem Einfluss einer Gruppe nachgeben